Az FC Wil 1900 egy svájci labdarúgóklub, amely Wil városában játszik.

Eredmények 
 Svájci Kupa: 1
 2004

Jelenlegi keret 
2016. augusztus 31. szerint

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap

Svájci labdarúgócsapatok
1900-ban alapított labdarúgócsapatok